Cuero –  centro abitato del Texas
Cuero –  fiume dell'Honduras
Cuero –  parrocchia civile di Candamo, Spagna
El Cuero – criptide
Andres Cuero – calciatore statunitense
Mauricio Cuero – calciatore colombiano